Příjmení Knauer nosí více významných osobností:

 Anja Knauer (* 1979) – německá herečka
 Josef Knauer (1764–1844) – římskokatolický biskup
 Oswald Knauer (1892–1967) – rakouský úředník a právník

Externí odkazy